Казахские восстания — события и акции в истории Казахстана, при которых казахский народ оказывал гражданское неповиновение или вооружённое сопротивление государственной власти. Народные восстания казахов XVIII—XIX веков среди историков Казахстана принято называть национально-освободительными.

XVIII век 
В 1775—1776 годах - восстание под руководством Сапуры Матенкызы. Основные причины восстания: репрессии со стороны Российской Империи, экспедиции царских отрядов на территории Казахстана, разорение аулов. В восстании участвовало более 10.000± повстанцев. На подавление восстания отправился Александр Суворов. Однако повстанцы нанесли более 7-10 поражении Суворову, после этого армия Суворова была отброшена. М.Сапура сожгла граничащие с Российской империей города;крепости.

В 1783—1797 годах — восстание под руководством Сырыма Датова (народно-освободительное движение в Младшем жузе). Основные причины восстания: обострение земельного вопроса, запрещение царским правительством перехода скотоводов на «внутреннюю сторону» за Урал, ущемление прав родовых старшин, открытый грабёж и насилие над народом со стороны хана, султанов, Уральского казачьего войска и царской администрации.

XIX век 

В 1822—1824 годах — восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.

В 1824—1825 годах — восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.

В 1826—1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.

В 1836—1838 годах — восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы в Букеевской (Внутренней) Орде и в Младшем жузе

В 1837—1847 годах произошло масштабное восстание Кенесары Касымулы, поддержанное казахами из всех трёх жузов, против Российской империи, под руководством внука хана Абылая — султана Кенесары. Восстание отличалось широким размахом, высокой организацией и продолжительностью борьбы.

В 1853—1857 годах — восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.

В 1856—1858 годах — восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.

В 1870 году — восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.

XX век 

1916 г. — В связи с участием Российской империи в Первой мировой войне, царское правительство издало 25 июня 1916 года Указ о мобилизации мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет «для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии», в соответствии с которым на т. н. «тыловые работы» призывались из Туркестанского края 250 тысяч человек, из Степного края 230 тысяч человек. В том числе, из Семиреченской области планировалось призвать около 60 тысяч человек. Указ послужил поводом к вооружённым нападениям на русских и немецких поселенцев по всему Туркестанскому краю, вошедших в историю под названием «Среднеазиатское восстание 1916 года». На территории Казахстана, порождённое теми же силами и противоречиями, произошло восстание в Семиречье и восстание в Акмолинской области.

За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 восстания, порождённых политикой «советизации аула», продналогов, коллективизации и раскулачивания.

 26 сентября 1929 года — «Тахта-Купырское восстание» или «Басмаческое восстание» в Тахта-Купырском районе (Кара-Калпакская АО). Численность восставших — 500 человек, руководители Исматуллаев Жалел-Максум — хан и Барлыкбай Нурымов — командующий.
 1 ноября 1929 года — 9 ноября 1929 года — «Батпаккаринское восстание» — антисоветское восстание. Возглавили: А.Бекежанов (начальник Наурзумской милиции), А.Смагулов (бывший первый председатель Тургайского ревкома), Оспанов (агитатор Тургайского райкома партии), С.Кадиев, О.Бармаков.
 7 февраля 1930 года — 16 февраля 1930 года — сарысу-созакское восстание — антисоветское восстание в городе Созаке Сырдарьинского округа.
 25 февраля 1930 года — 8 декабря 1930 года — «Восстание сарбазов» — антисоветское восстание, охватившее обширные территории Актюбинского, Кустанайского и Кызыл-Ординского округов.
 Весна 1930 года — антисоветское восстание в Каратальском районе Алматинского округа Казахстана
 19 апреля 1931 года — 10 сентября 1931 года — «Мангышлакское восстание» — антисоветское восстание, охватившее Табынский и Мангышлакский районы Гурьевского округа Казахстана. Казахи родов табын и адай, спасаясь от коллективизации и мясозаготовок, начали массовую откочёвку в Туркмению, Каракалпакию и на Кавказ. Попытки остановить откочёвку казахов вызвали вооружённое сопротивление.
 Алакское восстание — восстание жителей аула Кызылкесик Кызылтасского района Семипалатинской губернии в 1931 году против насильственной коллективизации. В восстание участвовали жители нынешних Аксуатского и Кокпектинского районов.

Всего в 1931—1932 гг. из Казахстана "откочевало" 1 млн. 30 тыс. человек, то есть половина населения.

В 1941 году казахи подняли восстание в Китае. Причиной его стало недовольство казахов тем, что правительство Шэн Шицая передавало пастбища и места водопоя оседлым крестьянам — дунганам и китайцам.

31 мая 1979 года было принято Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об образовании Немецкой автономной области (НАО)» на территории Казахской ССР. Было решёно, что центром будущей автономии будет г. Ерейментау, в состав должны были войти несколько районов Целиноградской, Павлодарской, Карагандинской и Кокчетавской областей. Тогда доля немцев в Казахстане в целом достигала 7 % населения, в том числе в ряде сельских северных районов Целинного края она достигала 30 % и более, а доля казахов в Целинограде в 1979 составляла всего 10 %. 16 июня 1979 года в г. Целинограде произошло выступление казахской молодёжи и интеллигенции, позднее ставшее известным как «Целиноградские события 1979 года».

16 декабря 1986 года произошло выступление казахской молодёжи под патриотическими лозунгами в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР. В исторической литературе Казахстана данное событие называют «Желтоксан» (или «Декабрьскими событиями»). По официальной версии волнения начались из-за решения Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва о снятии с должности национального лидера Первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева, и замене его на ранее не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома партии.

15-17 сентября 1991 года — сентябрьские события 1991 года в городе Уральске (протест местного казахского населения против проведения празднования 400-летия уральского казачества).

XXI век 
16 декабря 2011 год произошли протесты в Жанаозене Мангистауской области. Этому предшествовала многомесячная забастовка ряда крупных нефтедобывающих предприятий региона. Протесты были подавлены полицией. По официальным данным погибло 15 человек.

 Протесты в Казахстане (2022)
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ, произошедшего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3—4 января перекинулись на Алматы и другие города страны. Участники протестов перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130326004120/http://www.karakesek.ru/content/0/read55.html
 Восстание Сапары Матенкызы

Списки:Казахстан
Восстания в Казахстане
Акции протеста в Казахстане